Jonas Jacobsson, Zweeds schutter
Ulla Jacobsson, Zweeds actrice